SYTL4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 671 амінокислот, а молекулярна маса — 76 024.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, цитоплазматичних везикулах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки